Теляшин — русская фамилия; имеет женскую форму Теляшина.

Известные носители 
 Теляшин, Леонтий Филиппович (более известен как Магницкий; 1669—1739) — русский математик, преподаватель математики в Школе математических и навигацких наук в Москве.
 Теляшин, Николай Павлович (в монашестве Нектарий; 1586—1667) — игумен Нило-Столобенского монастыря, архиепископ Сибирский и Тобольский.